UUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Muchino, Ulan-Udė, Russia